Влахово може да се отнася за:

 Влахово, село в Община Смолян, област Смолян, България;
 Влахово, село в Община Житораджа, Топлишки окръг, Сърбия;
 Влахово, село в Община Свърлиг, Нишавски окръг, Сърбия.